Вата́нський джамоат () — джамоат у складі Фархорського району Хатлонської області Таджикистану.

Адміністративний центр — село Сафармад.

Населення — 20002 особи (2011; 19807 в 2010, 20033 в 2009).

До складу джамоату входять 12 сіл:

Примітки 

Джамоати Фархорського району